Come Along (album), een album uit 2001 van de Zweedse zangeres Titiyo
Come Along (nummer), de single uit 2001 van het album